Михаи́л Ива́нович О́сипов:
 Осипов, Михаил Иванович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Осипов, Михаил Иванович (1923—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.